Hugli alternativt Hooghly kan syfta på

Geografi

Indien 

 Huglifloden, vattendrag, Västbengalen, 
 Hugli (distrikt), Västbengalen, 
 Hugli (ort), Västbengalen, 
 Hugli-Chinsurah – en stad i den indiska delstaten Västbengalen

Robotskapade Indienförgreningar